Naldi ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Naldi (1801–1876), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Giuseppe Naldi (1770–1820), italienischer Opernsänger (Bassbariton), Pianist und Violoncellist
 Nita Naldi (1894–1961), US-amerikanische Schauspielerin